«Зо́рро» () — американский рисованный мультсериал. Всего было создано 26 серий — по 13 в каждом из двух сезонов. Премьера состоялась 20 сентября 1997 года. В России мультсериал транслировался по телеканалу СТС.

Сюжет 
Главный герой — мексиканский аристократ дон Диего де ла Вега, которой на самом деле является неуловимым Зорро — борцом за справедливость и защитником простого народа от произвола властей.

Актёры озвучивания

Список эпизодов

Первый сезон

Второй сезон

Ссылки 
 

Зорро
Мультсериалы 1997 года
Мультсериалы Warner Bros.
Мультсериалы, снятые по мотивам фильмов
Мультсериалы США в жанре фэнтези
Мультсериалы о супергероях